

Wydarzenia 

 W Jerozolimie zaczęła być budowana Pierwsza Świątynia. Przy budowie Izraelitom pomagali Fenicjanie z Tyru. (inna również możliwa data: 966 p.n.e.)